Příjmení Woolley má více nositelů:

 Jason Woolley (* 1969), kanadský lední hokejista
 Leonard Woolley (1880–1960), britský archeolog

fiktivní postavy
 Bernard Woolley, hrdina televizních seriálů Jistě, pane ministře a Jistě, pane premiére

Externí odkazy